Сезон 2019/20 стал для «Виннипег Джетс» 9-м в Национальной хоккейной лиге и 21-м в истории франшизы. Регулярный чемпионат для «Джетс» стартовал 3 октября 2019 года на выезде против «Нью-Йорк Рейнджерс», а по плану должен был завершится 4 апреля 2020 года гостевым матчем против «Аризоны Койотис». Однако 12 марта сезон был остановлен из-за пандемии коронавируса, а 26 мая было объявлено что регулярный чемпионат доигран не будет.

26 октября 2019 года «Виннипег Джетс» провёл матч «Классики наследия» против «Калгари Флэймз», который состоится на стадионе «Мозаик Стэдиум» в Реджайне.

12 февраля 2020 года клуб продлил контракт с главным тренером Полом Морисом.

Сезон возобновился 1 августа 2020 года со стадии плей-офф с участием 24 команд. «Виннипег» встречался в квалификационном раунде с «Калгари Флэймз» и уступил ему в четырёх матчах.

Турнирное положение

В дивизионе

В конференции

Расписание и результаты матчей

Предсезонные матчи

Регулярный чемпионат

Плей-офф

Состав

Статистика игроков

Полевые игроки

Вратари 

†Игрок пришёл в команду по ходу сезона. Статистика указана только за «Виннипег».
‡Игрок ушёл из команды по ходу сезона. Статистика указана только за «Виннипег».

Сделки

Обмены

Свободные агенты

Пришли

Ушли

Драфт отказов

Ушли

Пришли

Завершили карьеру

Расторжение контракта

Подписание контрактов

Драфт

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт «Виннипег Джетс» 

В
Виннипег Джетс
2019 год в хоккее
2020 год в хоккее